Монферра́н-дю-Периго́р, Монферран-дю-Періґор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 50 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 74 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 156,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Монферран-дю-Перигор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монферран-дю-Перигор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь